Золотовицкий — женская форма фамилии Золотовицкая.
 Золотовицкий, Игорь Яковлевич (род. 1961) — советский и российский актёр театра и кино, театральный педагог, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист Российской Федерации.
 Золотовицкая, Ирма Львовна (род. 1932) — советский и израильский музыковед, музыкальный критик, педагог, профессор.